Okręty US Navy o nazwie USS  "Fechteler":
 Pierwszy  był niszczycielem eskortowym typu Buckley, został zwodowany w 1943 i zatopiony w walce w 1944.
 Drugi  był niszczycielem typu Gearing, został zwodowany w 1945 i wycofany ze służby w 1970.

Fechteler